Sexy Cora (nascida Carolin Ebert, nome civil Carolin Wosnitza; Berlim, 2 de maio de 1987 — Hamburgo, 20 de janeiro de 2011) foi uma atriz pornográfica, modelo e participante de reality show alemã. Ela participou de uma das edições do Big Brother em seu país. Faleceu durante sua sexta cirurgia para aumento dos seios.

Sepultada no Cemitério de Ohlsdorf.

Ligações externas

Atores pornográficos da Alemanha
Naturais de Berlim